Étaules (Charente-Maritime)
 Étaules (Côte-d'Or)
ook:
Etaules (Yonne)